Кралево може бити:
 , насеље у општини Трговиште, Бугарска
 , насеље у општини Стамболово, Бугарска

Види још 
 Краљево (вишезначна одредница)